Personen
 Jacques Fontaine (schrijver) (1658-1728)
 Jacques Fontaine (theoloog) (1688-1761)
 Jacques Fontaine (Dominicaan) (1921-2019)
 Jacques Fontaine (mediëvist) (1922-2015)
 Jacques Fontaine (syndicalist)
Overig
 Jacques Fontaine (plaats), een dorp op het Canadese eiland Newfoundland